Lupa má více významů.

 lupa – optický nástroj
 Lupa.cz – webový časopis
 lupa (matematika) – algebraická struktura, zvláštní případ kvazigrupy
lupa (hutnictví) (něm. die Luppe či die Kuppe), vlk či dejl – starší výrazy pro železnou houbovitou hroudu prostoupenou struskou vzniklou při přímé redukci železné rudy

příjmení osob
 David Lupa – český fotbalista

Reference